William Whiting ist der Name folgender Personen:

* William Whiting (Politiker, 1813) (1813–1873), US-amerikanischer Politiker, Kongressabgeordneter 1873
 William Whiting (Dichter) (1825–1878), englischer Dichter
 William Whiting (Politiker, 1841) (1841–1911), US-amerikanischer Politiker, Kongressabgeordneter von 1883 bis 1889
 William F. Whiting (1864–1936), US-amerikanischer Politiker
 William H. Whiting (1848–1919), US-amerikanischer Automobil-Unternehmer